Anemone bezeichnet:
 
 die Pflanzengattung Windröschen aus der Familie der Hahnenfußgewächse
 die im Meer heimischen Tierordnungen Seeanemonen, Scheibenanemonen und Krustenanemonen aus der Klasse der Blumentiere
 den Künstlernamen der französischen Schauspielerin Anne Bourguignon (1950–2019), siehe Anémone
 ein Forschungsprojekt von Microsoft über ein Netzwerkmanagementsystem